Petropawlowski rajon ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Petropawlowski rajon (Oblast Woronesch), Russland
 Petropawlowski rajon (Region Altai), Russland
 Petropawlowski rajon, russischer Name des Rajon Petropawliwka, Ukraine